Aquidauana (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
 Aquidauana (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul
 Aquidauana (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul